Норвегия се дели на 19 фюлкета (провинции), които от своя страна са съставени от 431 комуни. Към 1 януари 2007 в страната има 917 населени места, от които 96 са със статут на град. В много случаи няколко населени места образуват градски агломерации, концентрирани около един град-ядро. Такъв е случаят с Осло, който към 1 октомври 2010 има население от 597 хиляди души, а агломерацията му е с население от 912 100 души. Столичната метрополия обхваща част от населението на няколко фюлкета и възлиза на 1 422 500 души, което около 25% от населението на цяла Норвегия.

В посочената таблица са показани всички градове с население над 10 000 души към 2007 година. Осло е включен като агломерация, в която са включени самият град, предградията и прилежащи населени места. Включени са трите основни градски агломерации в страната, а посочените цифри отговарят на комбинираното население от съставните им части.

Норвегия